Штехов-Ферхезар () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Гафельланд. Складова частина об'єднання громад Неннгаузен.

Площа — 51,05 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу